Kossi bezeichnet:
 Kossi (Provinz), Provinz in Burkina Faso

Kossi ist der Familienname von
 Dieudonné Kossi (* 1961), zentralafrikanischer Boxer
 Rodrigue Kossi (* 2000), beninischer Fußballspieler